Il singolare del Gerry Weber Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e ha vinto in finale 6–0, 6–7(4), 6–2, contro Tomáš Berdych.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Nicolas Kiefer (ritirato per infortunio)
  Jarkko Nieminen (secondo turno)
  Marcos Baghdatis (primo turno)

 Tomáš Berdych (finale)
 Tommy Haas (semifinali)
 Olivier Rochus (quarti)
 Kristof Vliegen (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Gerry Weber Open 2006
ATP Tour 2006